Jubal é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como um dos filhos de Lameque e de Ada, fazendo parte da descendência de Caim. Foi irmão de Jabal e meio-irmão de Tubalcaim e Naamá.

Etimologia 
O nome יובל (Jubal), assim como o nome de seu irmão, veio do substantivo יובל (yubal), que significa rio. Também é possível que ele seja derivado do substantivo יובל (yobel), principalmente por se tratar de um músico. Por isso, normalmente seu nome é traduzido para "música," ou "som aprazível".

Na Bíblia 
Segundo a Bíblia, Jubal foi o pai dos homens que tocavam harpa e flauta no mundo antes do Dilúvio. Seu irmão, Jabal, foi pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado, e seu meio-irmão, Tubalcaim, foi um mestre na forja de objetos feitos de ferro e cobre.

Árvore genealógica 

Personagens do Livro de Gênesis